Trierarchuncus (il cui nome significa "gancio trierarca") è un genere estinto di dinosauro teropode alvarezsauride vissuto nel Cretaceo superiore, circa 66,2-65,95 milioni di anni fa (Maastrichtiano), in quella che oggi è la Formazione Hell Creek, in Montana, USA. Il genere contiene una singola specie, ossia T. prairiensis, che rappresenta l'alvarezsauride più recente conosciuto nonché uno degli ultimi dinosauri non-aviari a comparire prima della grande estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, avvenuta circa 65,95 milioni di anni fa.

Descrizione 
Si stima che un esemplare adulto di Trierarchuncus fosse alto circa 30 centimetri (12 pollici), per una lunghezza di circa 80-100 centimetri (31-39 pollici).

Trierarchuncus venne descritto da Fowler sulla base di diverse caratteristiche uniche, in particolare delle tre falangi, del radio e dei metatarsi. Trierarchuncus è conosciuto per resti frammentari che comprendono gli arti anteriori, gli arti posteriori e i piedi gambe e le dita di entrambi gli arti. Come i suoi parenti più stretti è probabile che fosse provvisto di piumaggio, braccia corte e terminanti in un unico dito ed artiglio, una testa simile a quella di un uccello e lunghe zampe posteriori.

Classificazione 
Il seguente cladogramma fa riferimento agli studi di Fowler et al. (2020), con i nomi dei clade aggiunti per la definizione:

Scoperta e denominazione 
I primi resti di Trierarchuncus vennero riportati alla luce in Montana nel 1980 ed era noti in modo informale come "alvarezsauride di Hell Creek". La specie, allora senza nome, non venne più menzionata fino al 2018, quando venne menzionata brevemente nel libro astratto della Società di Paleontologia dei Vertebrati. La specie e il genere vennero scientificamente descritti da Denver Fowler e colleghi nel 2020 sulla base di tre falangi unguali dell'MD-I-2, tra cui l'olotipo MOR 6622, l'estremità distale di un radio e un metatarso frammentario.

La prima parte del nome generico, Treviri, significa "trierarca" (il titolo del capitano del trireme nella Grecia classica); la seconda parte, uncus, viene invece dal latino e significa "gancio". Il nome specifico, invece, prairiensis, significa "dalla prateria" e si riferisce alle pianure del Montana orientale dove sono stati scoperti i resti dell'animale.

Biogeografia 
Trierarchuncus rappresenta uno dei pochi alvarezsauridi conosciuti dal Nord America, oltre ad essere il più recente alvarezsauride noto, risalendo a 65,95 milioni di anni fa, ed uno degli ultimi generi ad evolvervi prima che l'estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, spazzasse via tutti i dinosauri non-aviari, come i suoi contemporanei Tyrannosaurus e Triceratops. Inoltre, è noto un altro alvarezsauride dalla Formazione Hell Creek, chiamato "Ornithomimus" minutus, che però non ha ancora ricevuto una descrizione formale ed un nome, e che Fowler et al. non ha riferito al genere Trierarchuncus.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Alvarezsauridi